Fredrik August I kan syfta på:

Fredrik August I ("August den starke", 1670-1733), kurfurste av Sachsen 1694-1733
Fredrik August I (1750-1827), kurfurste (som Fredrik August III) av Sachsen 1763-1806, kung av Sachsen 1806-1827